Озёрно-Кузнецовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Угловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Озёрно-Кузнецово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1590 человек, в том числе 768 мужчин и 822 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1550 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Озёрно-Кузнецово,
 посёлок Озёрно-Кузнецовский Лесхоз.

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района 

Муниципальные образования Угловского района
Сельские поселения Алтайского края